Мартин Ярншор Ольсен (; род. 22 декабря 1989 года в Норагёте, Фарерские острова) — фарерский футболист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник гётского футбола. Мартин дебютировал за родной «ГИ» 17 октября 2006 года: он заменил Гуннара Нильсена на 81-й минуте матча фарерской премьер-лиги против клаксвуйкского «КИ» и успел отметиться забитым мячом. Это была единственная игра форварда в его первом сезоне на взрослом уровне. В 2007 году Мартин не провёл ни одной встречи за взрослую команду «ГИ» и выступал за её молодёжный состав. В 2008 году «ГИ» и «ЛИФ Лейрвик» в «Вуйчингур», а Мартин стал привлекаться к играм объединённого клуба. Уже во второй игре за «викингов» он забил свой первый гол за них, это была встреча высшей лиги с «Б71», состоявшаяся 28 мая. Суммарно в сезоне-2008 нападающий провёл 6 матчей и забил 1 гол. 

В 2009 году на счету Мартина был 1 забитый мяч в 13 встречах первенства архипелага. В сезоне-2010 он сыграл 7 безголевых игр. В 2011 году нападающий был арендован «Скалой», за которую провёл только 1 кубковый матч, в котором он забил гол. Затем Мартин отправился в новую аренду, в клуб «АБ». В его составе он забил 5 мячей в 21 игре первого дивизиона. Вернувшись в «Вуйчингур», Мартин стал игроком запаса, отыграв в общей сложности 6 матчей за 3 сезона. 

В 2015 году состоялся переход нападающего в стан тофтирского «Б68». В первом сезоне Мартин отметился 12 забитыми голами в 24 встречах первой лиги. Сезон-2016 нападающий пропустил из-за травмы и её рецидива, случившегося во время набора формы в резервной команде тофтирцев. В 2017 году Мартин вернулся в строй и сыграл 17 матчей в первом дивизионе, забив 6 мячей. Затем нападающий принял решение закончить свои выступления на высоком уровне. Он продолжает играть в футбол за ветеранские коллективы «Вуйчингура» и «Б68» на любительском уровне.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Вуйчингур»
 Обладатель Кубка Фарерских островов (2): 2012, 2013, 2014
 Обладатель Суперкубка Фарерских островов (1): 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте Фарерской футбольной федерации 
 Профиль на FaroeSoccer  
 Профиль на WorldFootball  
 
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»
Игроки ФК «Гёта»
Игроки ФК «АБ Аргир»
Игроки ФК «Скала»
Игроки ФК «Вуйчингур»